Cover Me è il secondo singolo estratto dall'album Born in the U.S.A. del cantautore rock statunitense Bruce Springsteen.

Il brano, scritto da Springsteen, in origine era destinato ad essere cantato da Donna Summer ma il produttore Jon Landau convinse Springsteen a registrarlo e pubblicarlo come singolo. Raggiunge il 7º posto nella Hot 100 di Billboard.

Sul retro del 45" vi era il brano Jersey girl, cover live di un brano di Tom Waits registrata alla Meadowlands Arena in New Jersey nel 1981.

Nella successiva uscita del 1988 il retro era Pink Cadillac.

La canzone venne pubblicata su 12" remix da Arthur Baker con una versione Undercover mix e con 2 versioni dub.

Live

Note

Collegamenti esterni